Michel Charpentier est un syndicaliste enseignant français.

Il a été militant et secrétaire général du SNETAA (Syndicat de l'enseignement professionnel de la FEN). À cette époque, le SNETAA est membre de la majorité fédérale Unité Indépendance et Démocratie (UID).

En , en raison de divergences importantes avec la direction de la FEN, il se voit interdire l'utilisation du sigle  par la majorité fédérale.

Après consultation des syndiqués du SNETAA, hostiles au projet de syndicat unique des enseignants porté par UID, il quitte formellement La tendance majoritaire et fonde sa propre tendance : "Autrement".

Cette nouvelle tendance ralliera la minorité fédérale, menaçant ainsi UID de devenir minoritaire et précipitant par là même la scission de la FEN en 1993. Pour autant un certain nombre de militants du SNETAA resteront fidèles à la majorité fédérale et rejoindront le Syndicat des enseignants dès sa création.

C'est à la tête du SNTEAA que Michel Charpentier participera à la fondation de la FSU. Secrétaire général du SNETAA à partir de 1982, Bernard Pabot lui succède en 1992.

Notes et références

Liens externes 
 

Charpentier, Michel
Charpentier
Charpentier
Syndicaliste français du XXe siècle